Andrew Rayel (Эндрю Райел), настоящее имя — Андрей Рацэ (родился 21 июля 1992, Кишинёв) — молдавский музыкант, композитор, музыкальный продюсер и диджей, выступающий в стиле транс.

Биография 
Музыкальную карьеру начал в 2009 году в возрасте 17 лет. Впоследствии стал сотрудничать с лейблом Armada Music. Известность получил после выхода сингла Aether, признанного «песней недели» (Tune of the Week) в радиошоу Армина ван Бюрена A State of Trance.

В 2012 году Эндрю Райел был включён в список топ-100 лучших диджеев мира по версии DJ Mag, заняв 77-е место. В 2013 году вошёл в топ-30 по версии DJ Mag, заняв 28-е место. В 2014 году занял 24-е место, в 2015 году — 40-е место, в 2016 году — 65-е место, в 2017 году — 79-е место, в 2018 году — 67-е место.

Первый студийный альбом Find Your Harmony был выпущен 30 мая 2014 года.

5 мая 2017 года вышел второй студийный альбом Эндрю Райела под названием Moments.

В сентябре 2017 года Эндрю Райел основал свой собственный звукозаписывающий лейбл под названием inHarmony Music.

Дискография

Студийные альбомы 
 2014 Find Your Harmony
 2017 Moments

Компиляции 
 2013 Mystery of Aether
 2014 Find Your Harmony 2015

Синглы 
 2010 Always In Your Dreams (совместно с Flaya)
 2011 Aether
 2011 Opera
 2011 Drapchi / Deflageration
 2011 550 Senta / Believe
 2011 We Never Come Back
 2011 Globalization
 2012 Aeon of Revenge / Source Code
 2012 How Do I Know (совместно с Jano)
 2012 Coriolis / Exponential
 2013 Musa / Zeus
 2013 Sacramentum (совместно с Bobina)
 2013 Until the End (совместно с Jwaydan)
 2013 Dark Warrior
 2014 Eiforya (совместно с Armin van Buuren)
 2014 Goodbye (совместно с Alexandra Badoi)
 2014 Power of Elements (Trancefusion 2014 Anthem)
 2014 One In A Million (совместно с Jonathan Mendelsohn)
 2014 Followed By Darkness
 2015 Impulse
 2015 Miracles (совместно с Christian Burns)
 2015 We Bring The Love (совместно с Sylvia Tosun)
 2015 Daylight (совместно с Jonny Rose)
 2015 Mimesis (совместно с Alexander Popov)
 2015 Chased (совместно с Mark Sixma)
 2016 Winterburn (совместно с Digital X и Sylvia Tosun)
 2016 Once In a Lifetime Love (совместно с Kristina Antuna)
 2016 Epiphany
 2016 All Systems Down (совместно с KhoMha)
 2016 Take It All (совместно с Jochen Miller и Hansen Tomas)
 2017 I'll Be There (совместно с Eric Lumiere)
 2017 My Reflection (совместно с Emma Hewitt)
 2017 Lighthouse (совместно с Christina Novelli)
 2017 Heavy Love (совместно с Max Vangeli и Kye Sones)
 2017 Home (совместно с Jonathan Mendelsohn)
 2017 Mass Effect
 2017 Soul On The Run (совместно с Bogdan Vix, KeyPlayer и Roxana Constantin)
 2018 Horizon (совместно с Lola Blanc)
 2018 Trance Reborn (совместно с David Gravell)
 2018 Tambores (совместно с Graham Bell)
 2018 Dark Resistance
 2018 In The Dark (совместно с Haliene)
 2018 New Dawn (совместно с Corti Organ и Max Cameron)
 2018 Last Summer (совместно с Fernando Garibay и Jake Torrey)
 2019 The Melody (совместно с Nwyr)
 2019 Originem (FYH 150 Anthem)
 2019 Take All of Me (совместно с Haliene)
 2019 Kick, Bass & Trance (совместно с Chukiess & Whackboi)
 2020 Light Side of the Harmony (FYH 200 Anthem)
 2020 Dark Side of the Harmony (FYH 200 Anthem)

Ремиксы 
 2011 Karybde & Scilla — Tokyo (Andrew Rayel Remix)
 2011 Ruben de Ronde — Timide (Andrew Rayel Remix)
 2011 Faruk Sabanci — Maidens Tower 2011 (Andrew Rayel 1AM Remix)
 2011 W&W and Jonas Stenberg — Alligator Fuckhouse (Andrew Rayel Stadium Remix)
 2011 Tiësto featuring Kay — Work Hard, Play Hard (Andrew Rayel Hard Remix)
 2012 Luke Terry — Tales from the Forest (Andrew Rayel Sunrise / Sundown Remixes)
 2012 Craig Connelly — Robot Wars (Andrew Rayel Stadium Remix)
 2012 Roger Shah featuring Carla Werner — One Love (Andrew Rayel Remix)
 2012 Fabio XB, Wach and Roman Sokolovsky — Eternal (Andrew Rayel Remix)
 2012 Fady & Mina — Kepler 22 (Andrew Rayel Aether Remix)
 2012 Bobina — The Space Track (Andrew Rayel Stadium Remix)
 2012 Tenishia — Where Do We Begin (Andrew Rayel Remix)
 2012 Armin van Buuren featuring Jan Vayne — Serenity (Andrew Rayel Aether Remix)
 2013 Armin van Buuren and Markus Schulz — The Expedition (ASOT 600 Anthem) [Andrew Rayel Remix]
 2013 Andy Moor and Betsie Larkin — Love Again (Andrew Rayel Remix)
 2013 Kyau & Albert — All Your Colours (Andrew Rayel Remix)
 2013 Zedd featuring Foxes — Clarity (Andrew Rayel Remix)
 2013 Jamaster A featuring Bi Bi Zhou — I Miss You Missing Me (Andrew Rayel vs. Jamaster A Stadium Remix) 
 2013 Dash Berlin featuring Sarah Howells — Go It Alone (Andrew Rayel Remix)
 2013 Alex M.O.R.P.H. featuring Silvia Tosun — An Angel's Love (Andrew Rayel Aether Remix)
 2013 Faithless — Insomnia (Andrew Rayel Remix) (Was never released)
 2013 Armin van Buuren — Intense (Andrew Rayel Remix)
 2013 Airbase — Modus Operandi (Andrew Rayel Intro Mix) 
 2014 Hardwell featuring Matthew Koma — Dare You (Andrew Rayel Remix)
 2014 Ivan Gough and [eenixpawl featuring Georgi Kai — In My Mind (Andrew Rayel Remix)
 2014 Sick Individuals — Wasting Moonlight (Andrew Rayel Remix)
 2015 Armin van Buuren — Save My Night (Andrew Rayel Remix)
 2015 Cosmic Gate and Kristina Antuna — Alone (Andrew Rayel Remix)
 2015 Tommy Trash featuring JHart — Wake The Giant (Andrew Rayel Remix)
 2015 Lost Frequencies featuring Janieck Devy — Reality (Andrew Rayel Remix)
 2015 Dimitri Vegas & Like Mike featuring Ne-Yo — Higher Place (Andrew Rayel Remix)
 2015 Dash Berlin — Till The Sky Falls Down (Andrew Rayel Remix)
 2016 Armin van Buuren featuring Eric Vloeimans — Embrace (Andrew Rayel Remix)
 2016 Armin van Buuren featuring Betsie Larkin — Again (Andrew Rayel Remix)
 2017 Mark Sixma and Emma Hewitt — Missing (Andrew Rayel and Mark Sixma Remix)
 2017 Tiësto — Adagio For Strings (Andrew Rayel Remix) (Was never released)
 2019 Armin van Buuren — Lifting You Higher (Andrew Rayel Remix)
 2019 Ramin Djawadi — Game Of Thrones (Andrew Rayel Remix)
 2019 The Chainsmokers and Illenium featuring Lennon Stella — Takeaway (Andrew Rayel Remix)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте лейбла Armada Music 

Коллективы и музыканты в стиле транс